Titulärakten kan syfta på:

Titulärakten (1876) – lagstiftning av det Förenade konungarikets parlament vilken erkänner monarkens titel som Kejsarinna/Kejsare av Indien
Titulärakten (1927) – lagstiftning av det Förenade konungarikets parlament som förändrar monarkens titel och parlamentets namn
Titulärakten (1953) – lagstiftning av det Förenade konungarikets parlament som förändrar monarkens titel
Titulärakten (1974) – lagstiftning av Nya Zeelands parlament som förändrar monarkens titel

Se även
Westminsterstatuten (1931)
Unionsakterna